Gangut (en ) peut faire référence à :
 Gangut ou Gangout : ancien nom russe de la ville finlandaise de Hanko située dans le Grand-duché de Finlande.
 Bataille de Gangut : Lors de la Guerre du Nord, le , la flotte russe remporta ce combat naval sur la flotte suédoise.

Navires de guerre russes 
 , navire de ligne de 90 canons de la Marine impériale russe (1719-1736) 
 , navire de ligne de 84 canons qui participe à la bataille de Navarin (1825-1871)
 , cuirassé de la Marine impériale russe (1888-1897)
 , cuirassé de la Marine impériale russe (1909-1917) et de la Marine soviétique (1917-1956).

Homonymie de bateaux
Nom de bateau de la Marine russe